Sveti Stefan je lahko:
 Sveti Stefan
 Sveti Stefan, Črna gora